Маргаритовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Маргаритовское сельское поселение — входит в Мазановский район Амурской области
 Маргаритовское сельское поселение — входит в Азовский район Ростовской области